Le château Bel-Air (Le Haillan) est le centre d'entraînement et de formation du FC Girondins de Bordeaux.
 Le château Bel-Air est un domaine viticole situé à Cussac-Fort-Médoc en appellation haut-médoc, dans le vignoble de Bordeaux.
 Le château Bel Air-Marquis d'Aligre est un domaine viticole situé à Soussans en appellation margaux, dans le vignoble de Bordeaux.
 Le château Bel-Air est un édifice remarquable de La Réunion.
 Le château de Bel-Air est un château situé au Pertre en Ille-et-Vilaine.
Le château de Bel Air de Sigonce est un château-fort sis à Sigonce, dans les Alpes-de-Haute-Provence.
Le château de Bel-Air est un château situé près de Bièvres.
Le château Bélair est un domaine viticole de Saint-Émilion.
Le château Belair est un château dans la commune de Talence (Gironde).